El término neorrealismo puede referirse, en esta enciclopedia:

 al neorrealismo o realismo estructural, uno de los paradigmas usados para analizar las relaciones internacionales;
 al neorrealismo italiano, un movimiento cinematográfico surgido en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuyos principales representantes fueron Roberto Rossellini y Vittorio de Sica;
 también en Italia, el neorrealismo arquitectónico y el literario;
 al nuevo realismo, un movimiento artístico fundado en 1960 por el crítico de arte Pierre Restany y el pintor Yves Klein durante la primera exposición colectiva en la galería Apollinaire de Perros